Äbbtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Norra Äbbtjärnen, sjö i Vansbro kommun,  (7,05 ha)
Stora Äbbtjärnen, sjö i Vansbro kommun,  (6,96 ha)
Södra Äbbtjärnarna (Järna socken, Dalarna, 672007-140638), sjö i Vansbro kommun, 
Södra Äbbtjärnarna (Järna socken, Dalarna, 672029-140611), sjö i Vansbro kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn